Села:
 Соловйове — Донецька область, Ясинуватський район
 Соловйове — Сумська область, Путивльський район